Wilkinson – brytyjskie przedsiębiorstwo, właściciel sieci sklepów o nazwie Wilko, do 2012 roku działających jako Wilkinson

Miejscowości w USA:
 Wilkinson – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hancock
 Wilkinson – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Wilkinson (ang. Wilkinson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Wilkinson (ang. Wilkinson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wilkinson (ang. Wilkinson County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Wilkinson (ang. Wilkinson County) – w stanie Missisipi